EETU, code OACI de l'aéroport de Tartu en Estonie

Eetu est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
Eetu-Ville Arkiomaa (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Eetu Heikkinen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Eetu Heino (né en 1988), joueur finlandais de badminton
 (1882-1973), homme politique finlandais
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Eetu Luostarinen (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace
Eetu Muinonen (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1866-1919), homme politique finlandais
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
Eetu Tuulola (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace
Eetu Vähäsöyrinki (né en 1990), skieur finlandais en combiné nordique
Eetu Vertainen (né en 1999), joueur finlandais de football
 (1901-1982), lutteur gréco-romain finlandais

Homonymie de prénom